John Wood (1704–1754) angol építész
 John Wood (1872–1921) angol labdarúgó-játékvezető
 John Wood (1930–2011) angol színész (Háborús játékok, Az ötös számú vágóhíd, Csokoládé)
 John Wood (1946) ausztrál színész (Blue Heelers: Kisvárosi zsaruk)
 John Wood (1950–2013) olimpiai ezüstérmes kanadai kenus